Nieuwslijn (Radio Nederland Wereldomroep)
 Veronica's Nieuwslijn, een voormalige actualiteitenrubriek van de Nederlandse publieke omroep Veronica